Buslijn 42 (Haaglanden)
 Buslijn 42 (Rotterdam)